

Кугарчі — село, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Кугарчі — село, Кугарчинський район, Башкртостан

Див. також 
 Кугарчинський район
 Кугарчинська сільська рада